Александр Иванович Вестенрик  (5 марта 1844 — 15 июля 1906, Ченстохова, Царство Польское) — генерал-лейтенант, участник подавления польского восстания 1863, начальник 3-го округа пограничной стражи в Одессе.

Биография 
Получив образование во 2-й Петербургской классической гимназии и Константиновском военном училище, он 8 августа 1863 года вступил на службу подпоручиком в Санкт-Петербургский Вильгельма III полк. Затем 8 июля 1866 года был прикомандирован к лейб-гвардейскому полку, в который и перевелся спустя четыре месяца.

В декабре 1875 года он был командирован в специальную комиссию по разработке принципов голубиной почты. В сентябре 1876 года уже в звании генерала назначен заведующим голубиной почты, а в 1877 году в Варшаве он издал книгу «Почтовый голубь».

После перевода на пограничную службу генерал Вестенрик стал быстро продвигаться по службе. 20 января 1889 года был удостоен особого Монаршего Благоволения, объявленного в Высочайшем приказе по пограничной страже. В 1889—1892 гг — командир 9-й Ломжинской пограничной бригады ОКПС. Последние годы жизни генерал состоял начальником 3-го округа пограничной стражи в Одессе. В 1906 году после смерти генерала Урусова он получил назначение заведывать 3 округом Варшавской пограничной стражи.

14 июля он с графом Цукато и полковником Брезицким отправился в Гербы. Но лошади оказались плохие и они опоздали на поезд и в Варшаву выехали утром 15 июля. В этот же вагон сели и террористы. После того как поезд тронулся террористы стали расстреливать всех кто находился в вагоне, генерал был убит выстрелами в спину, шею и живот, граф Цукато тоже был убит. Полковник Брезицкий был ранен в руку. Согласно расследованиям полиции, за нападением стояла Польская Социалистическая партия.

Генерал был похоронен 18 июля в Варшаве на лютеранском кладбище Варшавы в фамильном склепе. Хоронили Александра Ивановича с воинскими почестями. Масса военных провожала любимого и уважаемого генерала. Могилу украшало множество возложенных венков на одном из них было написано Верному долгу и присяге от русских людей. 
«В соборе вчера была панихида по убитом в поезде бывшем начальнике 5-го округа ОКПС генерал-лейтенанте А. П. Вестенрике. Присутствовали офицеры штаба и бригады пограничной стражи во главе с новым начальником 5-го округа генерал-майором Чеховичем и командиром бригады генерал-майором Будкевичем. Вдове генерала Вестенрика отправлена от офицеров штаба и бригады Округа Пограничной Стражи в Варшаву телеграмма с выражением соболезнования и просьбой возложить от их имени венок на гроб покойного».

Вестенринк перевел с немецкого книгу Освальда Фридриха «Легавая собака:Полное руководство к разведению, содержанию, лечению и дрессировке собак по новому способу без побоев», а также с французского книгу Жана Рамбоссона «Материнское воспитание, основанное на законах природы».

Примечания

Источники 
 
 Г. Н Симаков, К. Н. Маслов Пограничная служба России: энциклопедия биографии
  Волков С. В., Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 1. Л—Я. — М., 2009. — С. 256.
 AKCJA HERBSKA 28 LIPCA 1906 ROKU

Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники Константиновского военного училища
Похороненные на лютеранском кладбище Варшавы